Ian Jackson est un développeur de logiciels libres, ainsi qu'un développeur Debian. Jackson a développé, en langage C, l'outil dpkg, dans le but de remplacer un script Perl beaucoup plus simpliste. Il est également l'auteur de SAUCE, userv et de debbugs. Il a également été l'un des mainteneurs de The Linux FAQ, et s'occupe de la gestion de chiark.greenend.org.uk, un serveur populaire qui héberge de nombreuses pages personnelles, ainsi que le projet PuTTY.

Jackson possède un doctorat en informatique de l'université de Cambridge. Après avoir été employé par Canonical et nCipher Corporation, il travaille actuellement pour Citrix Systems.

Il fut chef de projet Debian () de  à . Debian GNU/Linux 2.0 (hamm) fut publiée durant son mandat. Il fut également vice-président, puis président, de 1998 à 1999, de l'association . Il fut membre du comité technique Debian jusqu'en 2014 qu’il quitta après que Debian ait voté pour l'adoption de systemd qu'elle a inclus en 2015 à la sortie de Debian Jessie, soit quatre ans après Fedora.

Notes et références

Liens externes 
 
 
 Page personnelle
 chiark home page

Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Développeur en informatique
Personnalité liée au logiciel libre
Chef de projet Debian
Étudiant de l'université de Cambridge